Джеймс Уильям IV Уайт (; родился 21 октября 1982 года в Вашингтоне, округ Колумбия, США) — американский профессиональный баскетболист.

Биография 
Победитель конкурса по броскам сверху, который прошёл перед финалом Кубка России 2010 года.

11 июля 2012 года Уайт подписал контракт с «Нью-Йорк Никс».

В новой лиге BIG3, стартовавшей летом 2017 года, выступает за команду «Trilogy».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылка 
 Профиль на сайте БК «Спартак»

Выпускники Военной академии Харгрейв
Баскетболисты США
Игроки «Флорида Гейторс» (баскетбол)
Игроки «Цинциннати Беаркэтс» (баскетбол)
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Остин Торос»
Игроки БК «Фенербахче»
Игроки «Анахайм Арсенал»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки БК «Спартак» Санкт-Петербург
Игроки БК «Динамо» Сассари
Игроки БК «Виктория Либертас Пезаро»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки БК «Реджана»
Игроки БК УНИКС
Игроки БК «Цедевита»
Игроки БК «Петрохими Бандар Имам»
Игроки БК «Бенедикт XIV Ченто»
Игроки БК «Виртус» Рим